

Geografia
 Correggio – comune italiano della provincia di Reggio Emilia
 Correggio – frazione di Ferrara
 Correggio Micheli – frazione di Bagnolo San Vito in provincia di Mantova
 Correggioverde – frazione di Dosolo in provincia di Mantova

Altro
 Correggio – pittore italiano nativo dell'omonima cittadina, da cui prese il soprannome (vero nome Antonio Allegri)
 Da Correggio – casata nobile italiana
 Correggio – arma bianca dell'Europa medievale derivata dallo strumento agricolo usato per la trebbiatura delle granaglie.